Il doppio femminile del torneo di tennis China Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Li-Ling Chen e Li Fang che hanno battuto in finale 6–0, 6–2 Kerry-Anne Guse e Valda Lake.

Teste di serie
 Yayuk Basuki /  Andrea Strnadová (primo turno)
 Ei Iida /  Maya Kidowaki (primo turno)
 Sandy Collins /  Mariaan de Swardt (semifinali)
 Kerry-Anne Guse /  Valda Lake (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 1994